

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 2001 года в Колумбии, проходившем в период с 11 по 29 июля 2001 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Колумбия

Чили

Эквадор

Венесуэла

Группа B

Бразилия

Мексика

Перу

Парагвай

Группа C

Коста-Рика

Гондурас

Уругвай

Боливия

Примечания 

2001
2001
Футбол в Южной Америке в 2001 году